Introduction to Destruction est le premier DVD de Sum 41, sorti en 2001.

Tracklisting 
 Motivation
 Nothing on My Back
 Makes No Difference
 Rhythms
 In Too Deep
 All She's Got (solo de batterie)
 Handle This
 Machine Gun
 Crazy Amanda Bunkface
 It's What We're All About
 Fat Lip

Les clips 
 Makes No Difference Home Made Version
 Makes No Difference b-rad Version
 Fat Lip/Pain for Pleasure
 In Too Deep
 Motivation

Scènes coupées 
Tirées des films :
 Fat Lip
 In Too Deep
 Motivation Mini-Films
on trouve les scènes :
 Texas Tighty-Whitey Cowboy
 Econoline dance club
 Figgs and Berta
 The Big Kibosh
 Wise Guys

Les EPK en Bonus 
 SUM 41
 Pizza Heist
 Campus Invasion
 Going Going Gonorrhea
 Half Hour of Power TV Spot
 Tour Bus Footage the Guys Shot

Bonus 
 Live from the Astoria London

Sorti après les deux premiers albums, ce DVD est incontournable pour les fans de Sum41 : un concert à Londres (avec plusieurs parties en multiangles), des vidéos amateurs réalisées par les membres du groupe, tous leurs clips.

DVD musical